Треллеборг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Треллеборг — місто у Швеції, у лені Сконе.
 Треллеборг ФФ — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.